skaningowy mikroskop tunelowy (STM)
 mikroskop sił atomowych (AFM)